

Geografia 
 Pizzo Ruggia – montagna del Gruppo dell'Onsernone nelle Alpi Lepontine

Persone 
 Christophe Ruggia – regista francese
 Jean-Philippe Ruggia – pilota motociclistico francese

Altro 
 Acqua Ruggia – fontana di acqua sorgiva a Casalvecchio Siculo, città metropolitana di Messina